Бирнс — фамилия.

Известные носители 
 Бирнс, Британи (род. 1987) — австралийская актриса.
 Бирнс, Дарси Роуз (род. 1998) — американская актриса.
 Бирнс, Джеймс Фрэнсис (1882—1972) — американский государственный деятель.
 Бирнс, Эндрю (род. 1983) — канадский гребец.

Другое 
 Бирнс — название хутора, существовавшего в Минераловодском районе.

См. также 
 Бирн